Джон Ро Маянг (; 24 січня 1967, Чикаго, Іллінойс) — американський бас-гітарист, незмінний учасник американського прог-метал гурту Dream Theater. Грає піцикато і двуручним теппінгом.

Дискографія

Студійні альбоми 
 (1989) Dream Theater — When Dream and Day Unite (LP, Mechanic Records)
 (1992) Dream Theater — Images and Words (LP, Atco Records)
 (1994) Dream Theater — Awake (LP, Atlantic)
 (1995) Dream Theater — A Change of Seasons (EP, EastWest Records America)
 (1997) Dream Theater — Falling into Infinity (LP, EastWest Records America)
 (1999) Platypus — When Pus Comes to Shove (LP)
 (1999) Dream Theater — Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory (LP, Elektra)
 (2000) Platypus — Ice Cycles (LP)
 (2000) Gordian Knot —  (LP)
 (2002) Dream Theater — Six Degrees of Inner Turbulence (LP, Elektra)
 (2002) The Jelly Jam — Jelly Jam (LP)
 (2002) Explorer's Club — Raising the Mammoth (LP)
 (2003) Dream Theater — Train of Thought (LP, Elektra)
 (2004) The Jelly Jam — Jelly Jam 2 (LP)
 (2005) Dream Theater — Octavarium (LP, Atlantic Records)
 (2007) Dream Theater — Systematic Chaos (LP, Roadrunner Records)
 (2009) Dream Theater — Black Clouds & Silver Linings (LP, Roadrunner Records)

Концертні альбоми 
 (1993) Dream Theater — Live at the Marquee (MCD, Atco / EastWest Records)
 (1998) Dream Theater — Once in a LIVEtime (CD, Elektra)
 (2001) Dream Theater — Live Scenes from New York (CD, Elektra)
 (2004) Dream Theater — Live at Budokan (CD, Atlantic)
 (2006) Dream Theater — Score

Сингли 
 (1989) Dream Theater — Status Seeker (SP) 
 (1992) Dream Theater — Another Day (SP, Atco / EastWest Records)
 (1994) Dream Theater — Lie (SP, EastWest Records America)
 (1994) Dream Theater — The Silent Man (SP, EastWest Records America)
 (1997) Dream Theater — Hollow Years (SP, EastWest Records America)
 (2000) Dream Theater — Through Her Eyes (SP, Elektra)
 (2003) Dream Theater — As I Am (SP, Elektra)

Демо 
 (1985) Majesty — Instrumental 1 (Demo wydanie własne)
 (1985) Majesty — Instrumental 2 (Demo wydanie własne)
 (1986) Majesty — Demo (Demo wydanie własne)
 (1991) Dream Theater — ATCO Demos (Demo, wydanie własne)

Компіляції 
 (1996) Dream Theater — Fan Club Christmas '96 (CD, Kompilacja Atlantic)
 (1997) Dream Theater — Fan Club Christmas '97 (CD, Kompilacja Elektra)
 (1998) Dream Theater — Fan Club Christmas '98 (CD, Kompilacja Elektra) 
 (1999) Dream Theater — Cleaning out the Closet (Christmas CD '99) (CD, Kompilacja, East West Records) 
 (2000) Dream Theater — Fan Club Christmas '00 (CD, Kompilacja Elektra) 
 (2001) Dream Theater — Four Degrees of Radio Edits (Fan Club CD, Kompilacja Elektra)
 (2002) Dream Theater — Taste the Memories (Fan Club CD, Kompilacja) 
 (2003) Dream Theater — Graspop 2002 (International fan club Live CD, Kompilacja DTIFC) 
 (2004) Dream Theater — A Sort of Homecoming (Fan Club CD, Kompilacja DTIFC)

Офіційна Бутлеги 
 (2003) Dream Theater — Los Angeles, California 5/18/98 (Live CD, Kompilacja Ytse Jam Records)
 (2003) Dream Theater — The Majesty Demos 1985-1986 (CD, Kompilacja Ytse Jam Records)
 (2003) Dream Theater — The Making of Scenes from a Memory (CD, Kompilacja Ytse Jam Records)
 (2004) Dream Theater — Live: Tokyo, Japan 10/28/95 (Live CD, Kompilacja Ytse Jam Records) 
 (2004) Dream Theater — The When Dream and Day Unite Demos (CD, Kompilacja Ytse Jam Records) 
 (2004) Dream Theater — Master of Puppets (Live CD, Ytse Jam Records) 
 (2005) Dream Theater — Images and Words Demos 1989-1991 (CD, Kompilacja Ytse Jam Records) 
 (2005) Dream Theater — The Number of the Beast (Live CD, Kompilacja Ytse Jam Records) 
 (2005) Dream Theater — When Dream and Day Reunite (CD, Kompilacja Ytse Jam Records) 
 (2006) Dream Theater — Awake Demos (CD, Kompilacja Ytse Jam Records) 
 (2006) Dream Theater — Old Bridge, New Jersey 12/14/96 (CD, Kompilacja Ytse Jam Records) 
 (2006) Dream Theater — Dark Side of the Moon (Live CD, Kompilacja Ytse Jam Records)

Dream Theater